Moskauer Nachrichten ist die deutsche Bezeichnung für die russischen Zeitungen

 Moskowskije Wedomosti
 Moskowskije Nowosti